Die Speedski-Weltmeisterschaft 2023 soll am 24. März 2023 in Vars (Frankreich) stattfinden. Nachdem die Weltmeisterschaft 2021 aufgrund der COVID-19-Pandemie auf 2022 verlegt wurde, findet bereits ein Jahr später erneute eine Weltmeisterschaft statt, wenngleich nur in der Klasse Speed One (S1). Zum achten Mal wird Vars Gastgeber einer Speedski-Weltmeisterschaft.

Nachdem bei der vergangenen Weltmeisterschaft nur Titel in der Klasse Speed One (S1) vergeben wurden, gab es nun auch wieder einen Junioren-Wettkampf der Klasse S2. Diese Wettkämpfe fanden bereits Ende Januar ebenfalls in Vars statt.

Medaillenspiegel

Strecke 
Sämtliche Wettbewerbe sollen auf der Piste Chabrière stattfinden.

Ergebnis Herren

S2J 

Datum: 26. Januar
Titelverteidiger: 
Sechs Fahrer in der Wertung

Ergebnis Damen

S2J 

Datum: 26. Januar
Titelverteidiger: 
Sieben Fahrerinnen in der Wertung

Weblinks 
 Event auf der Webseite der FIS

2023
Sportveranstaltung 2023
Wintersport (Frankreich)
Sportveranstaltung in Vars (Hautes-Alpes)